Fate/stay night: Unlimited Blade Works – film del 2010 diretto da Yuji Yamaguchi
Fate/stay night: Unlimited Blade Works – serie televisiva animata del 2014